66-я церемония награждения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1993 год состоялась  в зале  в Лос-Анджелесе. Это шоу стало первым, в котором ведущей была афроамериканка — Вупи Голдберг. Она сменила ведущего четырёх предыдущих церемоний Билли Кристала.

Наибольшего успеха достиг фильм «Список Шиндлера», выигравший семь «Оскаров», при двенадцати номинациях.

Одиннадцатилетняя Анна Пэкуин, благодаря победе в номинации «лучшая женская роль второго плана» (за фильм «Пианино»), стала второй в списке самых молодых обладателей кинопремии, первое место в котором занимает Татум О’Нил, завоевавшая «Оскар» в десять лет.

Фотогалерея

Ведущая

Лучшая режиссёрская работа

Лучший актёр

Лучшая актриса

Лучший актёр второго плана

Лучшая актриса второго плана

Список лауреатов и номинантов 
Здесь приведён полный список номинантов.

"Общее число номинации/число наград"

12/7:«Список Шиндлера»
8/3:«Пианино»
3/3:«Парк юрского периода»
5/2:«Филадельфия»
7/1:«Беглец»
5/1:«Эпоха невинности»
1/1:«Изящная эпоха»
1/1:«Миссис Даутфайр»
8/0:«Остаток дня»
7/0:«Во имя отца»
3/0:«Скалолаз»
3/0:«На линии огня»
2/0:«Фирма»
2/0:«Прощай,моя наложница»
2/0:«Орландо»
2/0:«Неспящие в Сиэтле»
2/0:«Страна теней»
2/0:«На что способна любовь»

Основные награды

Другие категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
!colspan=2| Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
|style="background:#EEDD82"|• «Список Шиндлера» — Джон Уильямс
|-
|• «Эпоха невинности» — Элмер Бернстайн
|-
|• «Фирма» — Дэйв Грузин
|-
|• «Беглец» — Джеймс Ньютон Ховард
|-
|• «Остаток дня» — Ричард Роббинс
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня к фильму
|style="background:#EEDD82"|• Streets of Philadelphia — «Филадельфия» (музыка и слова: Брюс Спрингстин)
|-
|• Again — «» (музыка и слова: Джанет Джексон, Джеймс Харрис III, Терри Льюис)
|-
|• The Day I Fall in Love — «Бетховен 2» (музыка и слова: Кэрол Байер Сейджер, Джеймс Ингрэм, Клиф Магнесс)
|-
|• Philadelphia — «Филадельфия» (музыка и слова: Нил Янг)
|-
|• A Wink and a Smile — «Неспящие в Сиэтле» (музыка: Марк Шейман, слова: Рэмси МакЛин)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший монтаж|style="background:#EEDD82"|• «Список Шиндлера» — Майкл Кан|-
|• «Беглец» — Деннис Вирклер, Дэвид Финфер, Дин Гудхилл, Дон Брошу, Ричард Норд, Дов Хениг
|-
|• «На линии огня» — Энн Коутс
|-
|• «Во имя отца» — Джерри Хэмблинг
|-
|• «Пианино» — Вероника Дженет
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая операторская работа|style="background:#EEDD82"|• «Список Шиндлера» — Януш Камински|-
|• «Прощай, моя наложница» — Гу Чанвэй
|-
|• «Беглец» — Майкл Чэпмен
|-
|• «Пианино» — Стюарт Драйбёрг
|-
|• «В поисках Бобби Фишера» — Конрад Холл
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая работа художника|style="background:#EEDD82"|• «Список Шиндлера» — Аллен Старский (постановщик), Ева Браун (декоратор)
|-
|• «Семейные ценности Аддамсов» — Кен Адам (постановщик), Марвин Марч (декоратор)
|-
|• «Эпоха невинности» — Данте Ферретти (постановщик), Роберт Дж. Франко (декоратор)
|-
|• «Орландо» — Бен ван Ос, Ян Роэлфс (постановщики)
|-
|• «Остаток дня» — Лучана Арриги (постановщик), Ян Уиттакер (декоратор)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дизайн костюмов|style="background:#EEDD82"|• «Эпоха невинности» — Габриэлла Пескуччи|-
|• «Орландо» — Сэнди Пауэлл
|-
|• «Пианино» — Джанет Паттерсон
|-
|• «Остаток дня» — Дженни Беван, Джон Брайт
|-
|• «Список Шиндлера» — Анна Б. Шеппард
|-
| rowspan=5|<center>Лучший звук|style="background:#EEDD82"|• «Парк юрского периода» — Гери Саммерс, Гэри Райдстром, Шон Мёрфи, Рон Джадкинс|-
|• «Скалолаз» — Майкл Минклер, Боб Бимер, Тим Куни
|-
|• «Беглец» — , Майкл Хербик, Фрэнк Монтаньо, Скотт Д. Смит
|-
|• «Джеронимо: Американская легенда» — Крис Карпентер, Дуг Хемфилл, Билл Бентон, Ли Орлофф
|-
|• «Список Шиндлера» — Энди Нельсон, Стив Педерсон, Скотт Миллан, Рон Джадкинс
|-
| rowspan=3|<center>Лучший монтаж звуковых эффектов|style="background:#EEDD82"|• «Парк юрского периода» — Гэри Райдстром, Ричард Химнс|-
|• «Скалолаз» — Уайли Стэйтмэн, Грегг Бэкстер
|-
|• «Беглец» — Джон Левек, Брюс Стэмблер
|-
| rowspan=3|<center>Лучшие визуальные эффекты|style="background:#EEDD82"|• «Парк юрского периода» — Деннис Мьюрен, Стэн Уинстон, Фил Типпетт и Майкл Лантьери
|-|• «Скалолаз» — Нил Крепела, Джон Ричардсон, Джон Бруно и Памела Изли
|-
|• «Кошмар перед Рождеством» — Пит Козачик, Эрик Литон, Ариэль Веласко-Шо, Гордон Бейкер
|-
| rowspan=3|<center>Лучший грим|style="background:#EEDD82"|• «Миссис Даутфайр» — Грег Кэнном, Ве Нилл, Йоланда Туссьенг|-
|• «Филадельфия» — Карл Фаллертон, Алан Д’Анджерио
|-
|• «Список Шиндлера» — Кристина Смит, Мэттью Мангл, Джуди Коури
|-
| rowspan=5|<center>Лучший документальный полнометражный фильм|style="background:#EEDD82"|• «Я обещаю: Дети из Стэнтонской начальной школы» (Сьюзэн Рэймонд, Алан Рэймонд)|-
|• «Записи доктора Питера» (Дэвид Паперный, Артур Гинсберг)
|-
|• «Детская судьба: Жизнь и смерть в сицилийской семье» (Сьюзэн Тодд, Эндрю Янг)
|-
|• «Для улучшения и наоборот» (Дэвид Колье, Бетси Томпсон)
|-
|• «Военная комната» (Д. А. Пеннебейкер, Крис Хегедус)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший документальный короткометражный фильм|style="background:#EEDD82"|• «Защищая наши жизни» (Маргарет Лазарус, Реннер Вундерлих)|-
|• «Кровавые узы: Жизнь и работа Салли Манн» (Стивен Кантор, Питер Спирер)
|-
|• «Цыплята в белом атласе» (Илэйн Холлиман, Джейсон Шнайдер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший игровой короткометражный фильм|style="background:#EEDD82"|• «Безбилетник» (Пепе Данкарт)|-
|• «Вниз по течению» (Стэйси Тайтл, Джонатан Пеннер)
|-
|• «Голландский мастер» (Сьюзен Зейделман, Джонатан Бретт)
|-
|• «Партнёры» (Питер Уэллер, Яна Сью Мемел)
|-
|• «» (Дидье Фламан)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший анимационный короткометражный фильм|style="background:#EEDD82"|• «Невероятные приключения Уоллеса и Громита: Неправильные штаны» (Ник Парк)|-
|• «Блиндскейп» (Стефен Палмер)
|-
|• «Могучая река» (Фредерик Бак, Юбер Тисон)
|-
|• «Небольшой разговор» (Боб Годфри, Кевин Болдуин)
|-
|• «Деревня» (Марк Бейкер)
|}

 Специальные награды 
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! colspan=2|Лауреаты
|-
| <center>Премия за выдающиеся заслуги в кинематографе (Почётный «Оскар»)
| align="center" width="100px"|
|• Дебора Керр — в знак признательности за изысканные и красивые роли.
|-
| <center>Награда имени Джина Хершолта
| align="center"|
|• Пол Ньюман
|-
|}

 См. также 
 «Золотой глобус» 1994 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1994 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1994 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1994 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1994 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 
 «Оскар»-1994 на сайте IMDb 
 Организаторы и участники церемонии на сайте IMDb 
 База данных американской киноакадемии

1994
События 21 марта
Март 1994 года
1994 год в Калифорнии
Кинопремии 1994 года